Есенція ( — сутність) має такі значення:

 Есенція (у філософії) — сутність, філософська категорія, що виражає головне, основне, визначальне в предметі, таке що зумовлене глибинними, необхідними, внутрішніми зв'язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення.
 Есенція (речовина) — в харчовій промисловості і фармацевтиці витяжка і/або концентрований розчин, який при вживанні розбавляється водою.
 Есенція — вид парфумів із фруктових плодів, квітів або листя, настояних на спирту.

Див. також 
 Квінтесенція

Посилання